Nowe Niderlandy, Nowa Holandia – holenderska kolonia w Ameryce Północnej
 Nowa Holandia – holenderska kolonia w Ameryce Południowej
 Nowa Holandia – wyspa w rosyjskim Petersburgu
 Nowa Holandia – dawna nazwa Australii

Zobacz też:
 New Holland